Кым:

Кым (приток Большой Соровской) — река в Томской области.
Кым (приток Камы) — река в Пермском крае и Кировской области.
Кым (приток Лэпъю) — река в Республике Коми.